EPYC steht für:
 EPYC, Gensymbol für Epiphycan, eines der Proteoglykane
 AMD Epyc, Marke von x86-64-Mikroprozessoren von AMD

Siehe auch:
 Epic
 EPICS
 Epik

Abkürzung